Уаскаран:

 Уаскаран (национальный парк)
 Уаскаран (гора)